Бютье́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Франш-Конте. Департамент — Верхняя Сона. Входит в состав кантона Рьоз. Округ коммуны — Везуль.

Код INSEE коммуны — 70109.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 330 км к юго-востоку от Парижа, в 12 км севернее Безансона, в 32 км к югу от Везуля.

По территории коммуны протекает река Оньон.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 309 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 205 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 159 были экономически активными, 46 — неактивными (показатель активности — 77,6 %, в 1999 году было 70,5 %). Из 159 активных жителей работали 146 человек (77 мужчин и 69 женщин), безработных было 13 (7 мужчин и 6 женщин). Среди 46 неактивных 22 человека были учениками или студентами, 19 — пенсионерами, 5 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Замок Бютье (XV век). Исторический памятник с 1980 года
 Парк замка Бютье. Исторический памятник с 1995 года

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Верхняя Сона